W Polsce
 Gołuchów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Kije 
 Gołuchów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pleszewskim, w gminie Gołuchów

 Gołuchów – gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie pleszewskim
 Gołuchów – gromada

 zbiornik Gołuchów (właśc. Jezioro Gołuchowskie) – zbiornik retencyjny na Trzemnej

 Zobacz też
 Dekanat Gołuchów